I.S.T. (album) - album van de band And One
 I.S.T. L-17 - Filipijns vliegtuig
 I.S.T. XL-14 Maya - Filipijns vliegtuig
 I.S.T. XL-15 Tagak - Filipijns vliegtuig

Zie ook 
 Ist